Khanna (India), een plaats in  Ludhiana, Punjab, India
 Khanna, bijnaam van Radjesh Jagroep, een Surinaams musicus